Personen
 Hilde Bosker (1989), Nederlandse honkballer
 Marcel Bosker (1997), een in Zwitserland geboren Nederlandse langebaanschaatser